Архипов може да се отнася за:

 Абрам Архипов (1862 – 1930) – руски художник, представител на реализма и късния импресионизъм
 Василий Архипов (1926 – 1998) – съветски военноморски офицер, вицеадмирал

Руски фамилни имена